O Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) do Exército Brasileiro foi criado pelo decreto presidencial nº 84.333, de 20 de dezembro de 1979. Outrora o Quadro de Oficiais era denominado de QOA e seus oficiais atingiam o posto de Major na ativa. É formado por militares que atingiram o oficialato após uma carreira como sargentos e subtenentes. Ascendendo ao posto de 2º tenente por merecimento, podem ser promovidos até capitão. Por causa de seu valor e experiência na Força, desempenham funções de chefia, de assessoramento e de confiança nas organizações militares.

Outras funções privativas do oficial do QAO são encontradas no sistema de serviço militar, onde desempenha importantes tarefas nas circunscrições e delegacias de Serviço Militar.

Os oficiais QAO exercem diferentes funções em atividades das áreas de administração geral, material bélico, música, topografia, serviço de saúde e auxiliar de Estado-Maior Pessoal.

O patrono do QAO é o tenente Antônio João Ribeiro, falecido em combate no início da Guerra do Paraguai.

Armas do Exército Brasileiro